Арменево — название населённых пунктов в России:

 Арменево — деревня в Раменском районе Московской области.
 Арменево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.